Новокормиха — село в Волчихинском районе Алтайского края. Административный центр и единственный населённый пункт Новокормихинского сельсовета.

История 
Основано в 1810 году. В 1928 г. село Ново-Кормиха состояло из 674 хозяйств, основное население — украинцы. Центр Новокормихинского сельсовета Волчихинского района Славгородского округа Сибирского края.

Население

Инфраструктура 
В поселке имеются: средняя образовательная школа, ФАП, дом культуры, библиотека, 3 магазина.

Примечания 

Населённые пункты Волчихинского района